Сте́йси Маккле́йн (; род. 17 февраля 1989) — британская певица. Участвовала в подгруппе S Club, S Club 8. В 2009 году приняла участие в шестом сезоне шоу The X Factor.

Карьера

2001–05: S Club Juniors 

Макклейн родилась в Биспхеме, в Блэкпуле, в графстве Ланкашир.  В 2001 году пробовалась в поп-группу S Club (позже S Club 7) во время их 2002 Carnival Tour. Тем не менее в возрасте 12 лет певица стала участницей S Club Juniors. В 2002 году группа выпустила четыре сингла и снялась в сериале .

После того как в 2003 году S Club распались, 19 Entertainment решило сохранить группу S Club Juniors going, переименовав её в S Club 8. После этого коллектив записал три сингла. В 2004 году Макклейн вместе с другими участниками S Club 8 появились в детской музыкальной  телевизионной музыкальной комедии Я мечтаю, снятой в Испании. Телесериал длился один сезон в тринадцать эпизодов, с 22 сентября по 13 декабря 2004 года, и был показан на BBC One. В 2005 году S Club 8 распались.

2009: The X Factor
В 2009 году Макклейн участвовала в шоу The X Factor в Манчестере, исполнив песню Кристины Агилеры  "Ain't No Other Man". Её прослушивание было показано в 100 эпизоде шоу 19 сентября 2009 года. Она сделал около 50 выступлений, прежде чем попасть в финал.
В итоге ей в финале удалось попасть на  24 место, вместе с пятью девушками в возрастной категории от 16 до 24 лет. Наставником Стейси была сестра Кайли Миноуг,  Данни. Во время финального выступления на курортном компликсе Atlantis, The Palm, на острове  Пальма Джумейра, в  Дубае (ОАЭ), Макклейн исполнила песню Бритни Спирс "Sometimes", но была отстранена незадолго до живого выступления.

2010—настоящее: Поздние работы 
В 2010 году Макклейн работала на британской радиостанции talkSPORT. Она продолжает свою карьеру певицы в своё свободное время.

В декабре того же года Макклейн отправилась в шестимесячный тур по Великобритании в качестве участницы танцевально-вокального коллектива G*Mania.

В конце 2012 года Макклейн, наряду с другими бывшими участниками S Club Juniors, Дейзи Эванс, Ааарон Ренфри и Джей Асфорис в Твиттере объявила о воссоединении группы. Первое после воссоединения выступление состоялось 13 января 2013 года в университете Essex Students Union. Также они объявили о создании официального Твиттера «S Club Juniors», @SCJOfficial.

Личная жизнь 
Обучалась в , в Блэкпуле. Работала менеджером по администратированию на радиостанции , где отвечала за организацию утренних радиошоу, но ушла после того, как радиостанцию приобрела компания  Niocom. В настоящее время проживает в Лондоне. Имеет нигерийское происхождение.

Дискография 
 Подробнее см. в статье «S Club 8 discography» в английской Википедии.

Появления в медиа

Телевидение

Радио

Примечания

Ссылки 

Дети-певцы Великобритании
Поп-вокалисты Великобритании